Vamp steht für:

 Vamp (Jazz), Begleitfigur im Jazz
 in Film und Literatur Typus einer dämonischen Verführerin, siehe Femme fatale
 Vamp (Film), US-Kinofilm mit Grace Jones (1986) 
 Vamp (deutsche Band), deutsche Rock-Band
 Vamp (norwegische Band), norwegische Folk-Band

Vamp ist der Künstlername von:
 Mike Vamp (* 1966 als Michael Pagliosa), deutscher DJ, Musiker und Musikproduzent

VaMP steht als Abkürzung für:
 Versuchsfahrzeug für autonome Mobilität und Rechnersehen, ein führerloses Fahrzeug, siehe VaMP

Siehe auch:
 Vampir (Begriffsklärung)
 Vamps
 Wamp